

Населені пункти та їхні частини
 Гребенне — село українського Закерзоння (на історичній Холмщині), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Городло.
 Гребенне — станція Польських залізниць в однойменному селі.
 Гребенне (Томашівський повіт) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі, розташоване в Люблінському воєводстві, Томашівський повіт, гміна Любича-Королівська.

Примітки